Cannery Row steht für:

 Cannery Row, Straße in Monterey, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Cannery Row, Originaltitel von Die Straße der Ölsardinen, Roman von John Steinbeck aus dem Jahr 1945
 Cannery Row, Originaltitel von Straße der Ölsardinen, Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1982